Raevskij – città della Baschiria
 Michail Nikolaevič Raevskij – generale russo
 Nikolaj Nikolaevič Raevskij (1771-1829) – generale e statista russo
 Nikolaj Nikolaevič Raevskij (1801-1843) – nobile e generale russo